Утимура — японская фамилия , возможна транскрипция Учимура, которая, по-видимому, является калькой с английского Uchimura.

 Утимура Госуке (1920—2009) — литературный псевдоним японского писателя-слависта Найто Мисао.
 Утимура Кандзо (1861—1930) — наставник протестантизма у японцев периода Мэйдзи и Тайсё, писатель, эссеист, издатель.
 Утимура, Кохэй (род. 1989 г.) — японский гимнаст, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира.